Philipp Rytz (né le  à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le petit frère de Simon Rytz, gardien de but.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente la Suisse en sélections jeunes. Il a participé au Championnat du monde moins de 18 ans 2002.

Trophées et honneurs 
 Champion de Suisse Junior Élite A en 2001 avec le HC Bienne
 Champion de Suisse en 2010 avec le CP Berne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HC Bienne|| LNB|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2001-2002|| HC Bienne|| LNB|| 16|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Bienne U20|| Jr. Élites A|| 34|| 3|| 3|| 6|| 66|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"| 2002-2003|| HC Bienne|| LNB|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| HC Bienne U20|| Jr. Élites A|| 5|| 1|| 3|| 4|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="3"|2003-2004|| Genève-Servette|| LNA|| 38|| 0|| 1|| 1|| 18|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Sierre||  LNB|| 8|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Genève-Servette U20|| Jr. Élites A|| 12|| 6|| 3|| 9|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette||  LNA|| 44|| 2|| 2|| 4|| 79|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Genève-Servette||  LNA|| 43|| 2|| 9|| 11|| 108|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Genève-Servette||  LNA|| 36|| 3|| 3|| 6|| 72|| 5|| 0||0 ||0 ||6 
|-
| rowspan=2|2007-2008|| CP Berne|| LNA|| 40|| 3|| 2|| 5|| 41|| 6|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| Young Sprinters HC|| LNB|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| CP Berne|| LNA|| 40|| 6|| 10|| 16|| 59|| 6|| 1|| 0|| 1||6 
|-
| 2009-2010|| CP Berne|| LNA|| 44|| 0|| 5|| 5|| 42|| 4|| 0|| 0||0 ||0 
|-
| 2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 35|| 2|| 7|| 9|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0||27 
|-
| 2011-2012|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 44|| 5|| 7|| 12|| 67|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4 
|-
| 2012-2013|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 50|| 3|| 8|| 11|| 80|| 11||0||1||1||0
|-
| 2013-2014|| SC Langnau Tigers|| LNB|| 45 || 9 || 20 || 29 || 119 || 16 || 1 || 12 || 13 || 16
|-
| 2014-2015|| Lausanne HC|| LNA||50 || 2 || 6 || 8  ||22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|rowspan="2"|2015-2016||Lausanne HC||LNA||17 || 0 || 1 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| Hockey Club La Chaux-de-Fonds||LNB||5|| 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017|| SC Langenthal||LNB|| 47 || 7 || 20 || 27 || 64 || 16 || 4 || 7 || 11 || 16 
|-
|2017-2018|| SC Langenthal ||LNB||33 || 7 || 21 || 28 || 79 || 11 || 1 || 0 || 1 || 20
|-
|2018-2019|| SC Langenthal ||LNB||42 || 9 || 20 || 29 || 80 || 13 || 2 || 7 || 9 || 26
|-
|2019-2020|| HC Olten ||LNB ||40 || 9 || 29 || 38 || 66 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
|2020-2021|| HC Olten ||LNB ||40 || 2 || 10 || 12 || 95 || 7 || 1 || 3 || 4 || 4

Au niveau international

| 2002 || Championnat -18 ans || 8|| 0|| 1|| 1|| 12||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Bienne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du CP Berne
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Olten
Défenseur de hockey sur glace